Орнитодиры  — клада в рамках более широкой клады архозавров.

Определение 
В 1986 году Жак Готье ввёл в систематику группу Ornithodira, содержащую общих предков динозавров, птерозавров и их ближайших родственников. В 1991 году Пол Серено дополнил кладистику и включил в неё таксон Scleromochlus, расширив таким образом кладу Готье. Однако в 1999 году Майкл Бентон пришёл к выводу, что Scleromochlus не родственен другим животным клады Ornithodira, и сформулировал определение для материнской клады Avemetatarsalia для архозавров, которые по ряду синапоморфных признаков ближе к динозаврам, чем к крокодилам. В 2011 году Стерлинг Несбит обновил определение клады орнитодир: наименее инклюзивная клада, содержащая  и :206.

Классификация 
Клада Орнитодиры (Ornithodira)
  Клада Pterosauromorpha
   (1 вид)?
  Семейство Лагерпетиды (Lagerpetidae) — либо в составе Dinosauromorpha
  Отряд Птерозавры, или летающие ящеры (Pterosauria)
 Клада Динозавроморфы (Dinosauromorpha)
   (1 вид) [syn. ?]
   (1 вид)
   (1 вид)
  Семейство Силезавриды (Silesauridae) — возможно, града базальных птицетазовых
 Клада / Надотряд Динозавры (Dinosauria)
  Отряд Птицетазовые (Ornithischia)
 Клада / Отряд Ящеротазовые (Saurichia), в том числе птицы (Aves)

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу С. Несбитта и соавторов (2017), с названиями клад по работе А. Кау (2018):

Кладограмма по анализу М. Эзкурры и соавторов (2020):

Примечания